Cristano De Eccher – politico italiano
 Rizzani de Eccher – società di costruzioni italiana

Pagine correlate
Eccher